«Ого́нь» — российский полнометражный художественный фильм-катастрофа 2020 года режиссёра Алексея Нужного. Главные роли исполнили Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский и Иван Янковский.

В широкий прокат в России фильм вышел 24 декабря 2020 года. За первую неделю проката его посмотрели более полумиллиона человек. По итогам 2021 года фильм вошёл в топ по просмотрам на онлайн-кинотеатре IVI. Телевизионная премьера состоялась 23 февраля 2022 года, в «День защитника Отечества», на телеканале «Россия 1».

29 января 2021 года кинокомпания «Централ Партнершип» сообщила о том, что все права на показ фильма-катастрофы «Огонь» приобрела мультиплатформенная компания Shout! Studios (США), входящая в состав Shout! Factory (релиз состоялся летом 2021 года). Также права на показ блокбастера приобрели компании в Японии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Латинской Америке.

Сюжет 

Главные герои фильма десантники-пожарные — командир бригады Алексей Павлович Соколов (Константин Хабенский), сотрудник МЧС Роман (Иван Янковский), встречающийся с дочерью Алексея Екатериной (Стася Милославская).

В результате лесных возгораний в Карелии возникает внештатная ситуация, из-за которой могут погибнуть десятки жителей села, окружённого огнём. Шесть человек из бригады Алексея Соколова попадают в эпицентр пожара, который быстро распространяется.

В финальных титрах фильма указано: «Десантникам-пожарным лесоохраны и всем спасателям Российской Федерации посвящается». Фильм вдохновлён событиями лета 2010 года, хотя и не повествует о них напрямую

В ролях 
 Константин Хабенский — Алексей Павлович Соколов, полковник, командир бригады десантников-пожарных и спасателей «Авиалесоохраны», инструктор
 Иван Янковский — Роман Романович Ильин, сотрудник МЧС России, парень Екатерины Соколовой
 Стася Милославская — Екатерина Алексеевна Соколова, диспетчер в «Авиалесоохране», дочь полковника Соколова
 Андрей Смоляков — Владимир Иванович Громов, генерал-лейтенант, начальник «Авиалесоохраны»
 Антон Богданов — Константин Журавель, сотрудник МЧС России
 Виктор Добронравов — Пётр Иванович Величук, сотрудник МЧС России
 Роман Курцын — Сергей Зотов, сотрудник МЧС России
 Тихон Жизневский — Максим Шустов, сотрудник МЧС России
 Ирина Горбачёва — Зоя, роженица
 Евгения Дмитриева — Нина, мать роженицы
 Юрий Кузнецов — Георгич
 Виктор Сухоруков — Окопыч, пилот вертолёта (с любовью называемого Окопычем «Ларисой Ивановной») «Авиалесоохраны»
 Александр Обласов — Валера, пилот вертолёта «Авиалесоохраны»

Съёмки 
Съёмки фильма-катастрофы «Огонь» длились около двух с половиной лет и проходили в Москве, Карелии (в каньоне «Рускеала»), Подмосковье, Таганроге, Всеволожске, а также во Владимире (с 1 по 3 июня 2019 года в аэропорту «Семязино»).

Исполнители главных ролей во время подготовки к съёмкам общались с пожарными и спасателями, смотрели тематические документальные фильмы и занимались физической подготовкой по индивидуальным программам. Практически все трюки в картине актёры выполнили самостоятельно.

Команду создателей фильма консультировали специалисты МЧС России. Они же обеспечивали безопасность на земле, на воде и в воздухе с применением специальной техники.

Награды 
  — премия «Золотой орёл» за 2021 год (28 января 2022 года) в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» — актёру Ивану Янковскому.
  — премия «Золотой орёл» за 2021 год (28 января 2022 года) в номинации «Лучшая женская роль второго плана» — актрисе Ирине Горбачёвой.
  — премия «Золотой орёл» за 2021 год (28 января 2022 года) в номинации «Лучшая работа звукорежиссёра» — звукорежиссёру Алексею Самоделко.

Изображение технических средств в фильме

Транспорт и спецтехника

Средства связи 
Один из пожарных в фильме пользуется спутниковым телефоном, «в роли» которого снят смартфон teXet TM-4083, в реальности не имеющий функции спутниковой связи.

Примечания

Ссылки 
 Художественный фильм «Огонь» (Россия, 2020 год). Информация о фильме, трейлеры.  Официальный сайт ООО «Студия „ТриТэ“ Никиты Михалкова» (Москва) // trite.ru. Дата обращения: 24 февраля 2022.
 Художественный фильм «Огонь» (Россия, 2020 год). Информация о фильме, трейлеры, кадры, постеры, видео.  Официальный сайт кинокомпании «Централ Партнершип» (Москва) // centpart.ru. Дата обращения: 24 февраля 2022.

Рецензии 
 Родион Чемонин. «Пожарный, я вас любила»: рецензия на фильм «Огонь».  // film.ru (19 декабря 2020 года)
 Денис Ступников. Рецензия на фильм «Огонь»: паника хуже пожара.  // intermedia.ru (20 декабря 2020 года)
 Денис Корсаков. Пожарный, я вас любила. — На экраны выходит фильм «Огонь», в котором Константин Хабенский и Иван Янковский спасают мирных людей от бушующего пламени.  Официальный сайт газеты «Комсомольская правда» // kp.ru (21 декабря 2020 года)
 
 Антон Долин. «Огонь»: неудачный российский блокбастер о пожарных, в котором предсказуемо вообще всё. Зато − масштаб, спецэффекты и Хабенский.  Латвийское интернет-издание «Медуза» // meduza.io (24 декабря 2020 года)
 Юлия Шагельман. Горит экран пожаром новым. — В прокат выходит фильм-катастрофа Алексея Нужного «Огонь» как ответ голливудскому «Армагеддону».  Официальный сайт газеты «Коммерсантъ» // kommersant.ru (28 декабря 2020 года)
 Вера Алёнушкина. «Огонь»: горят и будут гореть.  // timeout.ru

Фильмы Алексея Нужного
Фильмы России 2020 года
Фильмы-драмы России
Фильмы-катастрофы России
Приключенческие фильмы России
Фильмы на русском языке
Фильмы студии «ТРИТЭ»
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России
Фильмы о российских спецслужбах